|-
| 140401 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140402 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140403 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140404 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140405 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140406 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140407 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140408 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140409 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140410 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140411 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140412 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140413 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140414 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140415 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140416 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140417 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140418 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140419 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140420 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140421 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140422 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140423 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140424 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140425 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140426 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140427 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140428 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140429 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140430 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140431 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140432 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140433 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140434 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140435 - || || 15 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140436 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140437 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140438 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140439 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140440 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140441 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140442 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140443 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140444 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140445 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140446 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140447 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140448 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140449 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140450 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140451 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140452 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140453 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140454 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140455 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140456 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140457 - || || 13 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140458 - || || 11 d'octubre de 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 140459 - || || 12 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140460 - || || 12 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140461 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140462 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140463 - || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140464 - || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140465 - || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140466 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140467 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140468 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140469 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140470 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140471 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140472 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140473 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140474 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140475 - || || 14 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140476 - || || 14 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140477 - || || 14 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140478 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140479 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140480 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140481 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140482 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140483 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140484 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140485 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140486 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140487 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140488 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140489 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140490 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140491 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140492 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140493 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140494 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140495 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140496 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140497 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140498 - || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140499 - || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140500 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-|}

0